

Patronyme
 Gervy, (1908-1998), fut un dessinateur de bande dessinée français.
 Cédric Gervy (né en 1972), est un chanteur et humoriste belge.
 Yseult Gervy (née en 1979) est une nageuse belge.

Homonymie
Homonymie de patronyme